Mini Cooper (1959) – samochód osobowy produkowany w latach 1961-2000
 Mini Cooper (2001) – samochód osobowy produkowany od 2001 roku